Rybník řeka är en sjö i Tjeckien. Den ligger i den centrala delen av landet,  km öster om huvudstaden Prag. Rybník řeka ligger  meter över havet. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Rybník řeka. I omgivningarna runt Rybník řeka växer i huvudsak blandskog.

Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är november, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Insjöar i Vysočina